British Motorcycle Charitable Trust (BMCT) é uma instituição dedicada em promover e apoiar a preservação da história e a restauração física das motocicletas e afins da Grã-Bretanha. Com sede na cidade de Pershore, a instituição foi fundada em 1979 por entusiastas e colecionadores que criaram um fundo monetário com a intenção de resgatar a história das motocicletas britânicas através do fomento na restauração de modelos históricos e em ajudar na criação e na manutenção de museus dedicados ao tema, bem como, em acervo de colecionadores e clubes e assim torná-los disponíveis e acessíveis para visitação.

Mantida através de doações, taxas de adesões e assinaturas, os associados do BMCT possuem, entre outros benefícios, a entrada gratuita em eventos e na sua rede de museus afiliados, que conta na atualidade com as seguintes instituições:
Black Country Museum - o BMCT ajudou este museu, que é a céu aberto, na compra de motocicletas raras e a erguer, no local, uma réplica de uma loja de motos da década de 1930;
Brooklands Museum;
Coventry Transport Museum - o BMCT comprou e e efetuou a doação de peças raras para o museu, bem como, no financiamento de restauração de outras motocicletas e na elaboração de um livro;
Haynes International Motor Museum - o BMCT financiou a digitalização e os recursos de acesso ao público para documentos relacionados as motocicletas;
Heritage Motor Centre;
London Motorcycle Museum;
National Motorcycle Museum - o BMCT, entre 1979 e 1995, ajudou a desenvolver e administrar o museu, antes de ser transferido para uma empresa de gestão privada;
Beaulieu National Motor Museum - o BMCT financiou a restauração de motocicletas para este museu;
Sammy Miller Museum;
Manx National Heritage - o BMCT financiou a restauração de motos raras para o museu.

Outra finalidade do British Motorcycle Charitable Trust é o apoio financeiro para projetos que visem a elaboração e preservar de documentos, acervos e bibliografias que contam a história da indústria de fabricação de motocicletas da Grã-Bretanha, incluindo recursos para escolas e estudantes.

Ligações externas

Motociclismo da Grã-Bretanha